Huilong Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huilong (socken i Kina, Henan), 
 Huilong (socken i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar